Libenský může být:

 Hotel Libenský – secesní hotel v Poděbradech postavený v roce 1912
 Libenského kolonáda – kryté sloupořadí v Poděbradech postavené v roce 1936

příjmení
 Stanislav Libenský (1921–2002) – český sklářský výtvarník, sochař a pedagog
 Václav Libenský (1877–1938) – český lékař